Regno Unito
 Clarkston – località del Renfrewshire Orientale, Scozia
 Stati Uniti d'America
 Clarkston – città della Contea di DeKalb, Georgia
 Clarkston – città della Contea di Oakland, Michigan
 Clarkston – città della Contea di Cache, Utah
 Clarkston – città della Contea di Asotin, Washington